Delphinarium (ou dolphinarium), l'aquarium artificiel pour dauphins.

 Attentat du Dolphinarium de Tel Aviv, un attentat-suicide revendiqué par le Jihad islamique.
 Dolphinarium de Tel Aviv, le quartier israélien dans lequel a été perpétré l'attentat du Dolphinarium.